Ahmose puede designar a los siguientes personajes egipcios:

Faraones  

 Ahmose, Nebpehtyra Ahmose, el fundador de la dinastía XVIII, que reinó en el siglo XVI a. C.
 Jenemibra Ahmose, Amosis II, o Amasis, de la dinastía XXVI, que gobernó en el siglo VI a. C.

Cortesanos 
 Ahmose, la madre de Hatshepsut.
 Ahmose o Ahmes (hacia 1650 a. C.), escriba de comienzos de la dinastía XVIII.
 Ahmose Ametu, chaty de Hatshepsut.
 Ahmose-Meritamón, reina de la dinastía XVIII.
 Ahmose-Nefertari, Iahmes Neferitary, reina de comienzos de la dinastía XVIII.
 Ahmose Pennejbet, destacado soldado egipcio de principios de la dinastía XVIII, famoso por su autobiografía hallada en las paredes de su tumba EK2 en El Kab.
 Ahmose-Sitkamose, princesa egipcia de finales de la dinastía XVII.
 Ahmose, hijo de Abana, oficial del ejército de la dinastía XVIII de Egipto, que sirvió a las órdenes de los faraones Ahmose I, Amenhotep I y Tutmosis I y que escribió su autobiografía en su tumba EK5 de El Kab.

Véase también 
 Amosis

Nombres del Antiguo Egipto